Лозаннський мирний договір (1912), підписаний після Італо-турецької війни 1911—1912 років.
 Лозаннський мирний договір (1923), підписаний після Греко-турецької війни 1919—1922 років.